Військовики ацтеків — очільники різних військових підрозділів, що відзначилися за час існування в державі ацтеків з моменту заснування Теночтітлану. Відомості про більшість з них уривчасті. Перші військовики ацтеків водночас суміщали жрецькі обов'язки носили титул чуаутлатоані. Ймовірно саме вони спочатку очолювали військо, бувши водночас головою зібрання вояків як ознаки військової демократії.

Із заснування власного міста та затвердженням монархічного способу правління, за перших тлатоані військова функція посилюється, оскільки ацтеки перебували у ворожому оточені та вимушені були виконувати накази свого сюзерена Ацкапотцалько. Оскільки тривалий час військо очалював безпосереднього тлатоані, то стосовно військовиків того часу відомо не багато. Більшість з відомих інксих військовиків обіймали посади від тлакатекатля до куауйакаме. Переважно першу посаду обіймали родичі імператора (уей тлатоані).

За Іцкоатля 
 Тлакаелель (1397–1487)

За Монтесуми I 
 Тлакаелель (1397–1487)
 Уеуеу Сака (д/н)
 Ікеуатцін (д/н-1474)

За Ашайакатля 
 Какамацін Старший (д/н-1478)

За Ауіцоля 
 Тлакауепан (д/н-1498)
 Малінальтцін (д/н-1508)

За Монтесуми II 
 Какамацін (1483–1520)
 Куаупопока (д/н-1519)
 Сіуака (д/н-1520)
 Чікоме Ашоцітцін

Джерела 
 Townsend, Richard F. (2000). The Aztecs (second edition, revised ed.). London: Thames and Hudson. ISBN 0-500-28132-7. OCLC 43337963.
 Hassig, Ross (1988). Aztec Warfare: Imperial Expansion and Political Control. Norman: University of Oklahoma Press. ISBN 0-8061-2121-1.

Війни ацтеків
Військова справа